El término picabuey puede referirse a:
 picabuey : el nombre vulgar de la familia de aves Buphagidae.
o
 picabuey : el nombre vulgar de Machetornis rixosa de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología.